Glyphyalinia floridana är en snäckart som först beskrevs av Morrison 1937.  Glyphyalinia floridana ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
floridana